Versetzung bedeutet:
ein vom Arbeitgeber veranlasster Wechsel der Dienststelle eines Arbeitnehmers, siehe Versetzung (Arbeitsrecht)
die Entsprechung im öffentlichen Dienst, siehe Versetzung (Dienstrecht)
regelmäßiges oder außerregelmäßiges Vorrücken eines Schülers in die nächste Jahrgangsstufe, siehe Versetzung (Schule)
ein linienförmiger Gitterfehler in einem Kristall, siehe Versetzung (Materialwissenschaft)
die durch Strömung und/oder Wind gegenüber dem Kompasskurs erfolgende Kursabweichung eines Schiffs oder Fluggeräts, siehe  Kurs (Navigation)
die Standortverlagerung eines Bauwerkes, siehe Translozierung

Siehe auch:

Translokation